Хабровани могу бити:

 Хабровани (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хабровани (Усти на Лаби), насељено мјесто у округу Усти на Лаби, Устечки крај, Чешка Република